Luke su naselje u sastavu Općine Cetingrad, u Karlovačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 8 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Karlovačkoj županiji